lydisch steht für:
 Lydischer Modus, Kirchentonart
 Lydien, altertümliche Landschaft
 Lyder, Volk im Westen Kleinasiens
 lydische Sprache